AV Formula (del nom del seu fundador Adrián Vallés), escuderia d'automobilisme amb base a Montmeló (Vallès Oriental)
 Alternativa Verda i Feminista, partit polític de Suïssa
 Front Popular Afrikaner (del seu nom en neerlandès Afrikaner Volksfront), organització política afrikàner històrica de Sud-àfrica
 Augmented Vector Foot, diferència de potencial mesurada a la cama esquerra en un electrocardiograma